Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2001 fand vom 1. bis 5. August in Klagenfurt am Wörthersee (Österreich) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die dritte offizielle WM. Bei den Frauen verteidigten Adriana Behar und Shelda Bede ihren Titel im Endspiel gegen ihre brasilianischen Konkurrentinnen Sandra Pires und Tatiana Minello. Die Tschechinnen Eva Celbová und Soňa Nováková-Dosoudilová gewannen als erstes europäisches Duo eine Medaille. Bei den Männern setzten sich die Argentinier Martín Conde und Mariano Baracetti im Finale gegen die Brasilianer Ricardo Santos und José Loiola durch. Österreich war als Gastgeber mit zehn, der deutsche Volleyball-Verband und die Schweiz jeweils mit sechs Teams vertreten.

Modus 
Bei den Frauen traten 47 und bei den Männern traten 48 Mannschaften an. In sechzehn Vorrunden-Gruppen spielten jeweils drei Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale. Die siegreichen Duos wurden jeweils mit 500 Punkten für die Weltrangliste und 47.000 $ Preisgeld belohnt.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

Hauptrunde

Männer

Gruppenspiele

Hauptrunde

Weblinks 
 Informationen der FIVB zum Männer-Turnier (englisch)
 Informationen in der Beach Volleyball Database (englisch)
 Rückblick WM 2001

2001
Volleyballveranstaltung 2001
Weltmeisterschaft 2001
Sportveranstaltung in Klagenfurt am Wörthersee